Södertälje kan syfta på:

 Södertälje kommun – en kommun i Stockholms län
 Södertälje (tätort) – en tätort och centralort i Södertälje kommun
 Södertälje stad – tidigare en kommun i Stockholms län, tidigare än 1386–1971
 Södertälje församling – en församling i Södertälje kontrakt i Strängnäs stift 1946–2002 och 2010–
 Södertälje-Tveta församling – en församling i Strängnäs stift i Södertälje kommun 2002–2010
 Södertälje landsförsamling – en församling i Strängnäs stift –1946
 Södertälje stadsförsamling – en församling i Strängnäs stift –1946
 Södertälje kontrakt – ett kontrakt i Strängnäs stift
 Södertälje kanal – en kanal som förbinder Mälaren med Östersjön
Södertälje SK
Södertälje IF

Se även